

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Grobelki – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Białopole
 Grobelki – kolonia wsi Michałów w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin